Les Portes de Thorbardin est le deuxième roman de la séquence des Héros des romans de l'univers Lancedragon et est basé sur le jeu de rôle Donjons & Dragons. Il a été écrit en 1990 par Dan Parkinson.

Synopsis 
Ce roman raconte l'histoire des nains Chane Champs-de-Pierre et Jillian Boutefeu. Parmi les autres personnages figurent le kender Chestal Gardebois qui est accompagné contre son gré par un sort non explosé nommé Zap, qui semble même lui parler, et un gnome nommé Bobbin qui a été banni de sa colonie en raison d'une folie incurable.

Selon Parkinson, le défi de ce roman était . Parkinson déclare que le livre est essentiellement .

Cadre 
L'intrigue principale des Portes de Thorbardin réside dans le fait qu'il existait autrefois une entrée cachée dans le royaume nain de Thorbardin. Pendant la guerre de la Lance, cette porte a pu être utilisée par les forces de Takhisis pour détruire le royaume nain.

Le personnage principal de ce roman est un nain du nom de Chane Champs-de-Pierre. C'est dans un rêve que Chane découvre l'entrée secrète de Thorbardin. Chane ne connaît pas son héritage, mais il apprend qu'il est un descendant direct de Grallen de Thorbardin qui est mort en combattant le mage Fistandantilus des années auparavant. Chane apprend que son ancêtre Grallen tentait de sceller l'entrée cachée de Thorbardin à l'aide d'un puissant artefact connu sous le nom de Lieur de Sorts qui était autrefois utilisé conjointement avec une autre pierre précieuse nommée par les Nains, Le pionnier, pour contenir la magie de la Gemme grise de Gargath.

Le personnage principal s'adjoint un certain nombre d'autres personnages tels que Wingover, Chestal Gardebois, Bobbin, et Jillian Boutefeu dans ses voyages. Entre autres événements notables, Chane découvre l'emplacement original de la Gemme grise dans la vallée de Sentinelle et rencontre l'Irda. Il rencontre également les dépouilles des nains des Collines et des nains des Montagnes emprisonnées dans la glace depuis les guerres du Dwarfgate. Chane trouve également le Heaume de Grallen dans les décombres de la tour de Zhaman qui ont été soufflés.

Une intrigue secondaire tourne autour du mage renégat Caliban qui a été traqué et tué des années auparavant par les membres des trois ordres de magie. Caliban s'est arraché le cœur pendant la rencontre et son cœur ratatiné est resté comme un artefact de pouvoir utilisé par l'antagoniste principal de l'histoire, Kolanda Darkmoor. Par l'intermédiaire de Kolanda, Caliban cherche à obtenir la mort des trois mages qui l'ont traqué et tué des années auparavant. Glen le Vagabond, qui porte les robes rouges de la neutralité, est le seul des trois mages à avoir survécu à la rencontre avec Caliban. Caliban et Glen se rencontrent vers la fin du roman.

À la fin du roman, Chane, avec l'aide de ses compagnons de voyage, est capable de découvrir l'emplacement de l'entrée cachée, qui se trouve près du pic de la Fin du ciel, près de la porte du nord, en utilisant la gemme Le pionnier et le heaume de Grallen.  Chane place Lieur de Sorts à l'intérieur de l'entrée cachée et l'entrée est scellée de l'extérieur à la suite d'une terrible tempête magique.

Tous les principaux bienfaiteurs de l'histoire survivent, l'entrée cachée est scellée contre la magie (par le Lieur de Sorts qui est maintenant enterré) et le heaume de Grallen passe dans le royaume de Thorbardin.

Notes et références 

Littérature sur Lancedragon
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1990